Une réserve naturelle nationale (RNN) est une aire protégée faisant partie des réserves naturelles en France et dont le statut est défini par la loi relative à la démocratie de proximité du . C'est un outil de protection à long terme d'espaces, d'espèces ou d'objets géologiques. La durée de sa protection est illimitée.

Histoire  
En 1912 est créée la première réserve naturelle française dans l'archipel des Sept-îles sous forme d'une réserve ornithologique privée. Elle sera classée en 1976. La première RNN créée est celle du Lac Luitel en Isère classée en 1961.

Législation 
Après que la loi n°57-740 du  a modifié la loi du 2 mai 1930 en lui ajoutant un article 8 bis permettant le classement d'un site en « réserve naturelle », les réserves naturelles nationales ont été mises en place à la suite de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Par la suite, la loi relative à la démocratie de proximité du  en a redéfini le statut en distinguant :
 réserves naturelles nationales ;
 réserves naturelles régionales ;
 réserves naturelles de Corse.

Les réserves naturelles nationales sont classées par un décret ministériel ou par un décret en Conseil d'État.

Inventaire 
Au , on compte
 nationales couvrant  réparties en :
  en Métropole ;
  outre-mer.

Les plus petites RNN sont celles du Toarcien avec 
et de la grotte de Gravelle avec .

Les plus grandes sont celles des Terres australes françaises avec , des Nouragues avec , des marais de Kaw-Roura avec , de la Trinité avec  et des hauts plateaux du Vercors avec  (la plus grande en métropole).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Réserves naturelles en France
 Association Réserves naturelles de France
 Liste des réserves naturelles nationales de France
 Liste de sites naturels de France

Liens externes 
 Réserves Naturelles de France, site officiel